(1107-1177) est duc de Bavière de 1143 à 1156.
  (mort en 1476) est duc de Głogów de 1467 à 1476.
  (1539-1588) est duc de Legnica à trois reprises entre 1551 et 1581.
  (1722-1800) est prince de Reuss-Greiz de 1778 à 1800.

Voir aussi